Han Ji-min (născută la 5 noiembrie 1982) este o actriță din Coreea de Sud. Ea a debutat în 1999 jucând în diferite reclame și videoclipuri înainte de a câștiga o atenție mai largă în 2003, apărând în drame coreene cum ar fi All In și Dae Jang Geum. A jucat de asemenea în Resurrection interpretarea fiindu-i descoperită și aducându-i premiul KBS Best New Actress. Ea este în prezent purtător de cuvânt pentru Stila Cosmetics.

Ea a câștigat de asemenea premiul Best Dresser la MBC Acting Awards în 2007.

Seriale TV
 Rooftop Prince (SBS, 2012)
 Padam Padam (2011)
 Cain si Abel (SBS, 2009)
 Yi San (MBC, 2007)
 Capital Scandal (KBS2, 2007)
 Invincible Parachute Agent (SBS, 2006)
 Great Inheritance (KBS, 2006)
 Wolf (MBC, 2006)
 Resurrection (KBS, 2005)
 Drama City episode "Memory" (KBS2, 2005-01-09)
 Drama City episode "deja-vu" (KBS2, 2004-08-08)
 Dae Jang Geum (MBC, 2003)
 All In (SBS, 2003)
 Good Person (MBC, 2003)

Filme
 The Cut (2007)
 Blue Swallow (2005)

Premii
 2007 MBC Drama Awards: Excellence Acting Award for Yi San
 2007 KBS Acting Awards: Best Couple (with Kang Ji Hwan in Capital Scandal)
 2007 KBS Acting Awards: Excellence Award (Mini-Drama) for Capital Scandal
 2007 KBS Acting Awards: Netizen's Award
 2005 KBS Acting Awards: Best Couple (with Uhm Tae Woong in Resurrection)
 2005 KBS Acting Awards: New Actress Award for Resurrection
 2004 KBS Acting Awards: Special Drama/One-Act Drama Award for Drama City episode "Deja-vu"

Trivia
 Educație: Școala de fete Suh Moon, Seoul Women's University (Științe Sociale)
 Religie: Creștinism

Note

Legături externe
 Homepage 
 Profile (epg) 
 Profile (nate) 
 Han Cinema

Actori sud-coreeni
Nașteri în 1982
Oameni din Seul
Oameni în viață